Мі́ллар () — шотландська форма англійського прізвища Milner. Належить до розряду тих, що позначають професію та заняття. Означає «мельник». Уперше документально зафіксоване 1467 року.

Персоналії 
 Ієн Міллар (*1947) — канадський вершник, олімпійський медаліст
 Майк Міллар (*1965) — канадський хокеїст, нападник
 Раян Міллар (*1978) — американський волейболіст, олімпійський чемпіон
 Фредерік Міллар (1900–1989) — британський дипломат

Примітки 

Англійські прізвища